Il termine Karsch può riferirsi a:

Persone
 Anna Luise Karsch – poetessa tedesca (1722-1791)
 Ferdinand Anton Franz Karsch – biologo tedesco (1822-1892)
 Ferdinand Karsch – entomologo ed aracnologo tedesco (1853-1936)
 Fritz Karsch – filosofo e pedagogo tedesco (1893-1971)
 Joachim Karsch – artista tedesco (1897-1945)
 Johannes Waldemar Karsch – esperantista tedesco (1881-1939)
 Rudolf Karsch – ciclista tedesco (1913-1950)